Воротниково — название населённых пунктов в России:
 Воротниково — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Воротниково — деревня в Шатровском районе Курганской области.

См. также 
 Воротников